Despina (mythologie), een nimf uit de Griekse mythologie
 Despina (maan), een maan van Neptunus
 Despina, een personage uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart
 Despina Vandi, een Griekse zangeres
 Despina (geslacht), een vlindergeslacht